Lovell (Maine), població dels Estats Units a l'estat de Maine (EUA).
 Lovell (Wyoming), població dels Estats Units a l'estat de Wyoming (EUA).